

Fumetto 
 Generale Zod – personaggio dell'universo DC Comics

Musica 
 Zod Records – etichetta discografica statunitense